Kick-off, Kick Off oder Kickoff steht für:

 eine Auftaktveranstaltung (auch Kick-off-Meeting genannt) zu Beginn eines Projektes, siehe Projektmarketing
 Kickoff (American Football), ein Spielzug im American Football
 Kick Off (Spieleserie), ein Computerspielereihe ab 1989

Filme:
 Kick Off (2009), ein irakischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2009
 Kick Off (Film), ein österreichischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2010
 Kick Off (2011), eine britische Sportkomödie aus dem Jahr 2011

Siehe auch: